Niemcy:
 Harthau – dzielnica Chemnitz
 Harthau – dzielnica Crimmitschau

Zobacz też:
 Hartau